Существует несколько фильмов с таким названием:
 «Ядовитый плющ» — фильм 1985 года, реж. Лэрри Илайкэнн (США)
 Ряд художественных фильмов — эротических триллеров:
 «Ядовитый плющ» — фильм 1992 года, реж. Джордж Огилве (США)
 «Ядовитый плющ 2: Лили» — фильм 1996 года, реж. Анн Гурсо (США)
 «Ядовитый плющ: Новое совращение» — фильм 1997 года, реж. Курт Восс (США)
 «Ядовитый плющ: Тайное общество» — фильм 2008 года, реж. Джейсон Хрено (США)